Лахна:

 Лахна — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Лахна — река в России, протекает в Республике Карелия. Впадает в озеро Пуштось-ярви-Лахна.